Osoby o nazwisku Gillespie:
 Alessa Gillespie − fikcyjna postać pierwszej gry z serii Silent Hill
 Billy Gillespie − szkocki piłkarz
 Brett Gillespie − australijski rugbysta
 Dizzy Gillespie (właśc. John Birks Gillespie) − amerykański trębacz, kompozytor i wokalista jazzowy
 Gary Gillespie − szkocki piłkarz
 Keith Gillespie − północnoirlandzki piłkarz
 William John Gillespie − as lotnictwa kanadyjskiego

Miejscowości w USA:
 Gillespie – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
Gminy w USA:
 Gillespie (ang. Gillespie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Macoupin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gillespie (ang. Gillespie County) – w stanie Teksas